Исмар (, Ismaros) може да се отнася за:

в гръцката митология:
 Исмар (Имарад, Ἰμμάραδος, Immarados), син на тракийския цар Евмолп (при Аполодор, 3,15,4) и Дайра, дъщеря на Океан, убит от Ерехтей царът на Атина.
 Исмар, син на Астак, тиванец, убива Хипомедонт от Аргос в битката пред Тива

в древната география:
 Исмарос (Тракия), град в страната на киконите в Тракия, при или идентичен с Марония
 част от Родопите